Dit is een lijst van steden in Uruguay. Alle steden met meer dan 10.000 inwoners (2004) zijn opgenomen.

De met afstand grootste agglomeratie van Uruguay is die van Montevideo, met een bevolking van rond de 1,7 miljoen.
De tabel geeft de steden, gerangschikt op inwonertal. Ook is vermeld in welk departement elke stad ligt. De inwonertallen hebben uitsluitend betrekking op de stad zelf en niet op voorsteden etc. Dikgedrukt zijn de departementhoofdsteden.

</center>

Externe link
 Instituto Nacional de Estadística - Uruguayaans statistiekbureau

 
Uruguay
Grote